Deutsche Rugby-Union-Nationalmannschaft steht für:
 Deutsche Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer
 Deutsche Rugby-Union-Nationalmannschaft der Frauen
 Rugby-Union-Nationalmannschaft der DDR der Männer
 Deutsche Rugby-Union-Nationalmannschaft (Sevens) der Männer
 Deutsche Frauen Rugby-Union-Nationalmannschaft (Sevens)

Siehe auch:
 Deutsche Siebener-Rugby-Nationalmannschaft
 Deutsche Siebener-Rugby-Nationalmannschaft der Frauen